Richard Sternfeld ist der Name folgender Personen:

* Richard Sternfeld (Historiker) (1858–1926), deutscher Historiker und Musikologe
 Richard Sternfeld (Zoologe) (1884–1943), deutscher Zoologe und Sportjournalist